Baia, un'insenatura costiera
Baia, frazione del comune di Bacoli, sede di un importante sito archeologico
Baia Mare, municipio della Romania capoluogo del distretto di Maramureș
Baia, comune della Romania nel distretto di Suceava
Baia, comune della Romania nel distretto di Tulcea
Baia de Aramă, città della Romania nel distretto di Mehedinți
Baia de Criș, comune della Romania nel distretto di Hunedoara
Baia de Fier, comune della Romania nel distretto di Gorj
Baia Sprie, comune della Romania nel distretto di Maramureș

Parco sommerso di Baia, in Campania